Lycopus är ett släkte av spindlar. Lycopus ingår i familjen krabbspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Krabbspindlar
Lycopus (Thomisidae)